Chiesa di San Martino di Tours ad Alpignano
 Chiesa di San Martino di Tours a Malvaglia
 Chiesa di San Martino di Tours a Morbio Superiore (Breggia)
 Chiesa di San Martino di Tours a Ponto Valentino
 Chiesa di San Martino di Tours a Soazza
 Chiesa di San Martino di Tours a Fabro in Umbria
 Chiesa di San Martino di Tours a Gorno in Lombardia
 Chiesa di San Martino di Tours a Lavizzara in Svizzera
 Chiesa di San Martino di Tours a Riviera in Svizzera
 Chiesa di San Martino di Tours a Ronco sopra Ascona in Svizzera
 Chiesa dei Santi Martino di Tours e Giorgio a Ghirone
 Chiesa dei Santi Bernardino da Siena e Martino di Tours a Porza

Pagine correlate 
 Chiesa di San Martino